Bangu (Rio de Janeiro) - wijk in Rio de Janeiro
 Bangu AC - voetbalclub uit bovenstaande wijk